Александр Павельев:
 Павельев, Александр Семёнович (1905—1970) — советский государственный деятель.
 Павельев, Александр Иванович (род. 1955) — актёр театра, заслуженный артист России.